La ciudad de Valladolid cuenta con una población de 316.564 habitantes al 1 de enero de 2007 y una densidad de población de 1.599,54 habitantes por km², según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata, por lo tanto, de la 13.ª ciudad más poblada de España.

Evolución y perspectivas 
En los últimos años la ciudad de Valladolid ha ido perdiendo población en favor de su franja periurbana, donde prolifera el crecimiento de nuevas áreas residenciales. Esta cuenta con 400.400 habitantes y es la 20.ª área de España en población. 

El encarecimiento de la vivienda en la capital, la falta de una política adecuada de planeamiento urbano y como consecuencia de ello, el incremento de los problemas asociados al tráfico rodado, originaron cambios residenciales de carácter centrífugo. Las parejas jóvenes que no emigran a otras provincias optan por la adquisición de una vivienda en los municipios de la periferia, cuyo crecimiento demográfico deriva del propio vaciamiento de la ciudad (de 330.700 habitantes en 1991 a los  299.715 de la actualidad (2017)) y del asentamiento de familias procedentes en menor medida, de otros municipios de la provincia.

Población por sexo 
En total había en el 2006 en Valladolid 166.967 mujeres, lo que representa el 52,22% de la población de la ciudad y 152.976 varones, el 47,8% del total. 

El número de mujeres supera al de hombres en todos los barrios excepto en 5: Insonusa, Polígono de Argales, Pajarillos altos, Las Flores y La Overuela. Los varones son mayoritarios entre la población menor de 34 años, mientras que a partir de los 35 años las mujeres son más numerosas.

Movimientos de población

Natalidad 
En el año 2005 se produjeron en Valladolid un total de 2.600 nacimientos. Esto supone la confirmación de una tendencia ascendente que se remonta al año 1999. Esta tasa de nacimiento es la más alta registrada desde 1992, año en el que se registraron 2.658 nacimientos. Por su parte, la tasa bruta de natalidad de Valladolid se sitúa en el 8,10(‰) que es la cifra más alta desde 1992.

Mortalidad 
En 2005 se registraron 2.735 defunciones en la ciudad de Valladolid, lo que supuso un incremento con respecto a los años anteriores. Es, de hecho, la cifra más alta desde 1920, año en el que se registraron 3.206 defunciones. La tasa bruta de mortalidad se cifró en 8,52(‰), siguiendo la tendencia ascendente reflejada en el número de defunciones, y es la más alta desde 1969.

Matrimonios 
1.438 matrimonios se registraron en Valladolid en 2005, mientras que la tasa bruta de nupcialidad se situó en el 4,5(‰). Ambos datos son los más bajos del último lustro y suponen respecto al año 2004 un descenso más de 100 nuevos matrimonios y un descenso del 0,3(‰) en la tasa de nupcialidad.

Variaciones residenciales

Migraciones interiores 
A pesar de que en el periodo 2001-2005 el número de personas que llegaron a Valladolid procedentes de otras zonas de España ha aumentado considerablemente, pasando de 4.633 a 7.011 inmigrantes el número de emigrantes ha crecido también de forma muy notable. Este hecho arroja en el periodo antes mencionado un saldo negativo, de tal forma que en el año 2005 3.231 personas abandonaron la ciudad hacia otros lugares de la geografía española.

De este total de personas que abandonan la ciudad, la mayor parte, alrededor de un 50%, emigran a poblaciones de la propia provincia de Valladolid, en gran medida, a localidades cercanas a la capital. Mientras que las personas que llegan a Valladolid proceden mayoritariamente de otras provincias de Castilla y León.

Migraciones exteriores 
En los últimos cinco años el número de personas procedentes de otros países que llegan a Valladolid ha ido aumentando paulatinamente, de tal forma que en el año 2005 llegaron a Valladolid 2.637 inmigrantes procedentes del extranjero. Asimismo, el número de vallisoletanos que emigra a otros países también ha crecido considerablemente desde el año 2003. En el año 2005 216 personas abandonaron la ciudad con destino a otros países. En cualquier caso el saldo resultante entre inmigraciones y emigraciones es siempre positivo y ronda todos los años las 2400 personas.

Desarrollo metropolitano 

Son destacables también los actuales intentos de comarcalización de la provincia, que redundarían en la creación de la comarca de Valladolid y su alfoz, englobando en esta institución al Ayuntamiento de la ciudad y a los de los municipios de sus alrededores (Laguna de Duero, La Cistérniga, Arroyo de la Encomienda, Simancas, Zaratán, etc.).

Teniendo en cuenta que Valladolid y las ciudades-dormitorio de su área metropolitana concentran 407.148 de los 529.019 habitantes que tiene la provincia (76,96%), es posible hacerse idea de que la prosperidad de esta ciudad no refleja la fuerte depresión económica y demográfica que sufre el resto de las pequeñas poblaciones de la provincia. De este modo, las estadísticas suelen engañar y, debido al alto producto interior bruto de la capital y a sus datos demográficos, es muy difícil valorar la grave crisis rural que sufre su territorio y que es muy similar (si no peor) al de otras zonas de Castilla y León.

Población extranjera 

Según el censo INE 2006, el 4,3% de la población de Valladolid es de nacionalidad extranjera, proporción inferior a la media nacional que se sitúa en el 9,27%. En valores absolutos, residen en Valladolid 13.758 personas procedentes de otros países; 6.955 hombres (2,2% del total de la población) y 6.803 mujeres (2,1% del total).

Por continentes, la mayor parte de los inmigrantes proceden de América; 6.025 personas (el 43,8%, calculado sobre el total extranjeros) proceden de ese continente. En segundo lugar se sitúan las personas procedentes de Europa, que constituyen 40,4% del total de los inmigrantes. Por último, es importante también la inmigración procedente de África, el 11,7%, y Asia, el 4,0%.

Por países, el que mayor número de inmigrantes aporta es Ecuador, con 1.322 habitantes, seguido de cerca por Colombia, 1.312 habitantes. A continuación se sitúan Rumanía (1.162 habitantes), Marruecos (1.154 habitantes) y a gran distancia de estos últimos Argentina, Francia y Reino Unido.

Otras tasas demográficas 

 El índice de dependencia indica cuánta población no activa, que no trabaja y, por lo tanto, no cotiza, tendrá que soportar la población activa. En Valladolid el índice de dependencia se sitúa en 41,7%, 10 puntos inferior a la media de Castilla y León, que se sitúa en el 51,7%, y 3,2 puntos inferior a la media nacional, que es del 44,9%.
 La maternidad o relación existente entre la población de 0 a 4 años respecto a la población femenina, entre 15 y 49 años se encuentra en el 15,4%, colocándose sobre la media de la región, que alcanza el mismo valor, pero situándose por debajo de la nacional que se encuentra en el 19%, es decir 3,6 puntos menos.
 El envejecimiento hace referencia a aquellas personas con una edad igual o superior a los 65 años. En Valladolid esta proporción se sitúa en el 17,8% del total. Esta tasa es inferior a la regional, que es del 22,6% pero es ligeramente superior a la media nacional, siendo esta última del 16,7%.
 La tendencia o relación existente entre la población infantil con edades comprendidas entre los 0 y 4 años, por un lado, y los 5 y los 9 años, por otro es en Valladolid del 103%, superior a la media regional (97,4%), pero ligeramente inferior a la media nacional (105,6%).
 El reemplazo o relación existente entre la población adulta con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, por un lado, y los 55 y los 64 años, por otro se sitúa en Valladolid en el 110,9%, valor inferior a los datos regionales y nacionales, del 119,8% y 144,3% respectivamente.

Véase también 
 Valladolid
 Área metropolitana de Valladolid
 Anexo:Evolución demográfica de los municipios de España
 Anexo:Municipios de España por población

Referencias 

Valladolid
Valladolid
Valladolid